Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2008 de l'US Open de tennis.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 L'Argentin Juan Martín del Potro, le Français Jo-Wilfried Tsonga et le Croate Marin Čilić sont désignés têtes de série dans un tournoi du Grand Chelem pour la .
 Le Croate Mario Ančić aurait été tête de série s'il n'avait pas été contraint de déclarer forfait avant le tirage au sort.

Pendant le tournoi 
 Roger Federer entame ce tournoi en tant que  mondial et Rafael Nadal en tant que .
 Roger Federer sauve sa place de  mondial en éliminant Novak Djokovic en demi-finale, mais ne peut pas récupérer sa place de  à l'issue de ce tournoi. Le Serbe aurait pu prendre la place de  s'il avait remporté le tournoi, ou si le Suisse avait été sorti avant les quarts de finale et que lui était au moins en finale.
 Gilles Müller est le premier luxembourgeois à atteindre les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem.
 Rafael Nadal accède pour la  de sa carrière aux demi-finales de l'US Open.
 Roger Federer dispute sa  consécutive à l'US Open.
 La demi-finale Rafael Nadal-Andy Murray est interrompue par la pluie causée par la tempête Hanna alors que l'Espagnol était mené 2-6, 6-7(5), 3-2, service à suivre. La fin du match se poursuit le lendemain, Andy Murray remporte le match en quatre sets. A 21 ans seulement, Andy Murray est assuré d'accéder à la  mondiale à l'issue du tournoi (le meilleur classement de sa carrière).
 Pour la première fois depuis 1987, et en raison de l'interruption d'une des demi-finales et d'une fin de match disputée le dimanche, la finale est disputée le lundi.
 Le Suisse remporte son  consécutif à l'US Open, ce que personne n'avait fait depuis Bill Tilden en 1924. C'est son  du Grand Chelem (le record de Pete Sampras étant à 14). Il est le seul joueur de l'histoire qui a remporté cinq fois de suite deux des quatre tournois du Grand Chelem.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Seconde partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Notes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2008
Tennis aux États-Unis en 2008
US Open Simple messieurs
Tennis en août 2008
Tennis en septembre 2008